Мађарска је  учествовала  на 7. Европском првенству у дворани 1976. одржаном 22. и 23. фебруара 1976. године у Атлетском делу олимпијске хале у Минхену (Западна Немачка).  Репрезентацију Мађарске у њеном седмом учешћу на европским првенствима у дворани представљало је шесторо спортиста (5 мушкрца и 1 жена) који су се такмичили у 6 дисциплине 6 мушких и 1 женска.

На овом првенству Мађарска није освојила ниједну медаљу. У табели успешности према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) Мађарска је са два учесником у финалу и осам бодова заузела 16 место. Од 25 земаља учеснице њих 5 нису имале ниједног учесника у финалу: Аустрија,  Данска, Исланд, Лихтенштајн и Португалија.

Учесници

Резултати

Мушкарци

Жене

Биланс медаља Мађарске после 7. Европског првенства у дворани 1970—1976.

Биланс медаља екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Мађарски освајачи медаља  после 7. Европског првенства у дворани 1970—1976.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати Европског првенства у дворани 1976.
 Комплетни резултати ЕПд 1976. на сајту ЕАА

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици у дворани 1976.
Мађарска на Европском првенству у атлетици у дворани